Okręty US Navy o nazwie USS  "Sumner":
Pierwszy "Sumner" (DD-333) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1921 i zatonął w akcji w 1930.
Drugi "Sumner" (AG-2/AGS-5) był tendrem okrętów podwodnych "Bushnell", który został przerobiony na okręt hydrograficzny w czasie II wojny światowej. Wziął udział w nuklearnych testach na atolu Bikini.
Trzeci "Sumner" (T-AGS 61) był okrętem badawczym typu Pathfinder, który wszedł do służby w 1997.

Zobacz też 
 USS "Allen M. Sumner" (DD-692) -niszczyciel, okręt główny swojego typu, który wszedł do służby w 1944 i został wycofany w 1973.

Sumner